Това е списък на министър-председателите на Литва от 2001 г.

Списък на министър-председателите на Литва